Fernando Lopes pode-se referir a:

Pessoas
Fernando Lopes (1936-2012), um cineasta português.
Fernando Lopes (dublador)
Fernando Lopes-Graça (1906-1994), um dos maiores maestros e compositores portugueses do século XX.
Fernando Lopes de Almeida (19-), um político brasileiro.

Desambiguações de antropônimos